103. Mistrzostwa Finlandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Kajaani od 5 do 8 sierpnia 2010.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Półmaraton 
Mistrzostwa Finlandii w półmaratonie rozegrano 25 kwietnia w Hamina.

Chód sportowy 
Mistrzostwa Finlandii w chodzie rozegrano 18 września w Lappeenranta.

Mężczyźni

Kobiety

Maraton 
Mistrzostwa Finlandii w biegu maratońskim rozegrano 25 października w Lappeenranta.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010 w Finlandii
2010 w lekkoatletyce
2010